Хитен може бити:

 Хитен (Ајфел), општина у округу Ајфелкрајс Битбург-Прим, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.
 Хитен (Шлесвиг), општина у округу Рендсбург, у њемачкој покрајини Шлезвиг-Холштајн.